Callaghan je lahko:
 USS Callaghan (DDG-994)
 Cecil Arthur Callaghan, general
 James Callaghan, predsednik Vlade Združenega kraljestva
 Daniel Judson Callaghan, admiral

Glej tudi 
 Callahan